La Terra de Trives és una comarca de Galícia situada al nord de la província d'Ourense. Limita amb la comarca de Quiroga al nord, amb la Valdeorras i la comarca de Viana a l'est, amb la comarca de Verín al sud i amb la Terra de Caldelas a l'oest. En formen part els municipis de:

Municipis (Concellos)

Evolució demogràfica 

Comarques de la província d'Ourense